Edward Abeles – attore statunitense
Marc Abélès – antropologo francese
Sara Rebecca Abeles – vero nome dell'attrice e regista statunitense Sara Gilbert